Le nom Brendan Canty peut faire référence à :
 Brendan Canty (né en 1966), un musicien américain ;
 Brendan Canty (né en 1992), un coureur cycliste australien.

Voir aussi